Мэтлок ():

Английская фамилия 
Известные носители:
 Глен Мэтлок (род. 1956) — английский бас-гитарист.
 Джек Мэтлок (род. 1929) — американский дипломат.

Место 
 Мэтлок — город в Англии, административный центр неметропольного графства Дербишир.

Прочее
Мэтлок — американский телесериал.